

Sigle 
 Indice di indipendenza finanziaria
 Istituto della finanza internazionale
 Italian International Film – casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana

Altro 
 LaserWriter IIf – stampante di Apple